«Ма» () — американский психологический фильм ужасов 2019 года режиссёра Тейта Тейлора, главные роли в котором исполнили Октавия Спенсер, Люк Эванс, Джульетт Льюис, Мисси Пайл и Эллисон Дженни. В США фильм вышел 31 мая 2019 года. В России фильм вышел 13 июня 2019 года.

Сюжет 
Девушка-подросток по имени Мэгги переезжает со своей матерью Эрикой в ​​свой родной город в штате Огайо после того, как муж Эрики и по совместительству отец Мэгги ушёл из семьи. В школе Мэгги знакомится с Энди, Хейли, Чейзом и Дарреллом. В дальнейшем ребята приглашают Мэгги выпить с ними у местных городских развалин. На имеющиеся средства купить спиртное и все необходимое для процесса подростки убеждают афроамериканку Сью Энн — работницу из городской ветеринарной клиники. На следующий день Сью Энн приглашает подростков выпить в подвале её дома. После этого многие школьники-старшеклассники начинают приходить в её дом с целью выпить и повеселиться. Со временем Сью Энн становится очень популярной особой среди старшеклассников. Тем не менее, некоторых главных героев-подростков начинает раздражать навязчивая доброжелательность Сью Энн и её желание частенько закатить вечеринку.

Мэгги и Хейли подозревают, что Сью Энн украла у их знакомой украшение, а также их украшения. В связи с этим обстоятельством, в отсутствие Сью Энн они незаконно проникают к ней домой, чтобы провести расследование на этот счёт. В доме девушек удивляет обнаружение ими Джинни, дочери Сью Энн от неудавшегося брака. Мэгги считала, что Джинни была прикована к инвалидной коляске, поскольку ранее в школе она действительно пользовалась ей. Кроме того, никто из друзей и вовсе не знал, что у Сью Энн есть дочь. К тому же Джинни очень часто проводит время на верхнем этаже дома, а в школе уже почти и не появляется. Но как бы то ни было, Джинни может ходить, хоть из-за её «болезни» ей противопоказано делать это. На самом деле, исходя из дальнейшего сюжетного поворота, Сью Энн, просто прибегая к помощи уколов, убеждая Джинни в мнимой несуществующей у нее болезни, удерживает дочь внутри дома, взаперти на верхнем этаже подальше от недоброжелательной социальной школьной активности… Своё появление в обители Сью Энн и Джинни, Мэгги и Хейли описывают самой Джинни, как необходимость, мол, Мэгги забыла пропуск, требующийся ей в школе. В момент Джинни предупреждает Мэгги и Хейли о скором прибытии Сью Энн. Мэгги и Хейли едва ускользают из дома незамеченными. За время пребывания в доме Сью Энн Мэгги и Хейли увидели множество улик в виде различных фотографий своих родителей и их самих.

В ресторане, Бен, отец Энди, угрожающе просит Сью Энн держаться подальше от его сына. В момент в кадре демонстрируется воспоминание-флешбек: Сью Энн, которая в школьные года была влюблена в Бена, как она тогда думала, согласилась с ним на оральный секс в школьном шкафу. Однако, как только молодая Сью Энн покинула шкаф, выяснилось, что она делала это с другим парнем. Тем самым Сью Энн стала жертвой сексуального унижения и секса путём обмана со стороны Бена. Бена поддерживал почти весь класс, включая его нынешнюю женщину (предыдущая жена и мама Энди умерла от болезни) Мерседес, ко всему прочему, они являлись косвенными свидетелями данного происшествия, то бишь сексуального унижения Сью Энн. Конец флешбека. Всё более выходящая из-под контроля Сью Энн на своём автомобиле насмерть сбивает Мерседес. Позже она ночью незаметно берёт много крови у Луи, пса Мэгги (пса ранее отдавали на лечение в ветеринарную клинику Сью Энн), и попутно заманивает с помощью маячка Бена к своему дому, и усыпляет его с помощью укола со спины. Мама Мэгги узнает о том, что дочь ходила в гости к ненормальной Ма и отправляет её под домашний арест.

Бен просыпается в постели будучи голым и связанным, угрожая ему кастрацией за те унижения, причиненные ей в школе. Сью Энн переливает кровь собаки Луи в тело Бена, тем самым убивая его. На следующий день, ничего не подозревающая компания друзей (все, кроме наказанной матерью Мэгги) отправляется в дом Сью Энн, дабы отметить день рождения Чейза (как всегда веселье проходит в подвале). Узнав об этом и увидев видео от самой Сью Энн, на котором её друзья были очень серьёзно одурманены, выкрав ключ от автомобиля матери, Мэгги прибывает на место. На месте, то есть в доме, она обнаруживает не только одурманенных друзей, но и на втором этаже находит тело Бена. Далее Сью Энн набрасывается на Мэгги и вкалывает ей сильнодействующее лекарство, временно усыпляющее девушку. Мэгги просыпается связанной в подвале.

Остальные ребята находятся без сознания. Пользуясь этим, Сью Энн прижигает накачанный живот/пресс Чейза раскалённым утюгом, зашивает болтливый рот Хейли нитками, и красит лицо чернокожего Даррелла белой краской. Энди приходит в себя, и до сих пор находящийся не в своём рассудке, целуется с Сью Энн. Сью Энн спрашивает Энди, любит ли он её, тот отвечает, что любит. Однако Сью Энн не устраивает ответ парня, поскольку она окончательно сошла с ума, в связи с чем, она ранит Энди ножом. Энди вновь теряет сознание. К дому Сью Энн прибывает офицер полиции. Сью Энн открывает дверь, непродолжительно разговаривает, а после, не видя иного выхода — расстреливает его из револьвера.

Далее Сью Энн усаживается возле четверых бессознательных ребят, рассаженных ею вокруг дивана, и заставляет Мэгги сфотографировать их вместе. После этого Сью Энн пытается повесить Мэгги, но в процесс вмешивается Джинни, не желающая больше терпеть травлю со стороны матери. Случайным образом, из-за упавших свечей, в доме начинается пожар. Эрика вовремя прибывает к дому, чтобы спасти Мэгги и её друзей. В этот момент Сью Энн пытается вместе с Джинни поглотиться огнём, попутно она обвиняет Эрику в том, что в школьные годы (Эрика тоже со школьных лет знакома с Сью Энн, так как училась с ней в одном классе) она не остановила Бена, зная о его намерениях жестоко разыграть её. Эрика просит у Сью Энн прощения за всё, но вдруг Мэгги наносит удар Сью Энн ножом, тем самым освобождая Джинни. Когда все, кроме Сью Энн выбегают на улицу, сама Сью Энн, принимая свою судьбу, поднимается по лестнице на верхний этаж, ложится рядом с телом Бена и погибает в пожаре.

В ролях

Производство 
Изначально Сью Энн не должна была быть тёмнокожей. Ещё до начала съёмок Тейт Тейлор показал сценарий Октавии Спенсер, вместе с которой он работал в прославившем её фильме «Прислуга». Поскольку Спенсер проявила интерес к сценарию, Тейлор переделал его под неё.   

Основные съёмки фильма проходили в период с февраля по март 2018 года в Натчез (Миссисипи).

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы на английском языке
Фильмы Тейта Тейлора
Фильмы США 2019 года
Фильмы ужасов 2019 года
Фильмы ужасов США
Фильмы-триллеры США
Фильмы, спродюсированные Джейсоном Блумом
Фильмы Blumhouse Productions